National Public Radio, een Amerikaanse non-profit radiomaker
 Nepalese roepie, de Nepalese munteenheid
 Nederlandse praktijkrichtlijn, een praktische uitwerking van een norm opgesteld door de NEN